John Green lub Johnny Green:
 John Green (zm. 1473) – spiker Izby Gmin
 John Green (1881–1968) – angielski rugbysta
 Johnny Green (1908–1989) – amerykański dyrygent i kompozytor
 Johnny Green (ur. 1933) – amerykański koszykarz
 Johnny Green (ur. 1972) – amerykański aktor
 John Green (ur. 1977) – amerykański pisarz

Przypisy